Bradyagaue — род морских тромбидиформных клещей семейства Halacaridae из надотряда Acariformes.

Описание 
Морские клещи микроскопических размеров. Длина тела около 1 мм (460—1100 мкм). Отличаются следующими признаками: идиосома удлинённая, длина примерно вдвое больше ширины. Нога III прикрепляется примерно на середине длины идиосомы. Дорсальная и вентральная щитки большие. Пластинки по краю (реже и дорсально) с церотегументальными слоями. Спинные пластинки не сильно скульптурированы, покровы равномерно пронизаны очень тонкими канальцами. Дорзум с 6 парами идиосоматических щетинок; аданальные щетинки есть на анальной пластинке. Из четырех пар ног две передние обращены вперед, а две — назад. Относительно короткие ноги имеют шесть сегментов. Тело слабо склеротизовано.

Во время развития имеют одну личиночную и две нимфальные стадии (прото- и дейтонимфы). Bradyagaue встречаются повсеместно, распространены как в полярном, так и в умеренно теплом климате, в прибрежных водах, а также на глубинах до 1500 м. Описано почти 20 видов, из них двенадцать обитают в южном полушарие. Bradyagaue предположительно живут на столонах водорослей. Один из обследованных самцов имел прикреплённый к ноге IV сперматофор.

Классификация 
Около 20 видов. Род входит в состав подсемейства Halixodinae Viets, 1927. Halixodes напоминает виды рода Agaue, но отличается строением ног. Задние лапки Bradyagaue слегка изогнуты, средний коготок всех лапок увеличен, парные коготки тонкие;, у Agaue, напротив, лапки прямые, средний коготок маленький или незаметный.

 Bradyagaue alberti (Trouessart, 1902)
 Bradyagaue aspidionis  Newell, 1984
 Bradyagaue bradypus (Newell, 1949)
 Bradyagaue caraensis  (Sokolov, 1952)
 Bradyagaue crassa  Bartsch, 1990
 Bradyagaue crozetis  Bartsch, 1992
 Bradyagaue drygalskii (Lohmann, 1907)
 Bradyagaue exilis  Bartsch, 2004
 Bradyagaue gracilis  Newell, 1984
 Bradyagaue grandiphora  Newell, 1984
 Bradyagaue lamellosa  Bartsch, 1990
 Bradyagaue medialis  Newell, 1984
 Bradyagaue meteoris  Bartsch, 1991
 Bradyagaue orientalis  (Sokolov, 1952)
 Bradyagaue rugosa  Newell, 1984
 Bradyagaue quadriseta Newell, 1971
 Bradyagaue scutella  Bartsch, 1992
 Bradyagaue stocki  Bartsch, 1992

Примечания

Литература

Ссылки 
 Proctor H. (1998). The Tree of Life Web Project. 
 biolib.cz 
 Halacaroidea 

Halacaridae
Роды паукообразных